Конфликт в Магрибе (в Алжире, Мавритании и Марокко, а также в Мали, Нигере, Тунисе и Чаде) — вооружённое противостояние между официальными властями, поддерживаемыми США и ЕС, и салафитскими террористическими группировками. Наиболее известными из них являются Салафистская группа проповеди и джихада, Свободная салафитская группа и Аль-Каида в Исламском Магрибе.

Конфликт является продолжением прекращённой в 2002 году гражданской войны в Алжире и охватил соседние страны, в том числе Тунис, Мавританию, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Сенегал.

Французские военные участвуют в конфликте с 2013 года в рамках операции «Сервал», а с 2014 года — в рамках операции «Бархан».

Военные США участвуют в конфликте с 2004 года в рамках операции «Несокрушимая свобода» — Западная Сахара, которая с 2012 года была переименована в операцию «Можжевеловый щит». 

Приблизительно в конфликте погибли 6000 человек.

Предпосылки 
После завершения гражданской войны в Алжире свою деятельность наряду с Вооруженной исламской группой продолжила наиболее активная повстанческая группировка (около 300 боевиков в 2003 году) — Салафистская группа проповеди и джихада (СГПД) (с 2006 года — Аль-Каида в странах исламского Магриба). Салафиты продолжали совершать покушения на полицейских и военнослужащих на юге Алжира, а также смогли продвинуться на юг, в Сахару. Здесь подразделение СГПД во главе с Амари Саифи (по прозвищу «Десантник») в 2003 году похитило несколько немецких туристов, после чего было вынуждено бежать в малонаселенные районы Мали, а затем Нигера и Чада, где Саифи был взят в плен.

Некоторые считают, что Саифи на самом деле работал на алжирское правительство. К концу 2003 года основатели СГПД были вытеснены ещё более радикальным Набилем Сахрауи, который объявил о своей поддержки Аль-Каиды. Сахрауи был убит вскоре после этого, и его сменил Абу Мусаб Абдель Вадуд.

СГПД заявила о своем намерении напасть на объекты в Алжире, Франции и США. Госдепартамент США, а также Европейский Союз, включили СГПД в список террористических организаций.

Тем не менее, некоторые наблюдатели всегда утверждали, что заявления по поводу террористических угроз в Сахаре и союзе между СГПД и Аль-Каидой преувеличены и раздуты средствами массовой информации.

Основные события

2002 
 11 апреля террорист-смертник взорвал бомбу в синагоге Эль-Гриба в Тунисе, погибли 22 человека (14 немецких туристов, 5 тунисцев, 2 француза и террорист-смертник).
 5 мая 15 солдат правительственных войск погибли в засаде возле Тизи-Узу на севере Алжира. Около 50 членов СГПД были обвинены в нападении.
 23 июня боевики убили 6 мирных жителей в ходе нападения на молодых людей, игравших в футбол рядом с автобусной остановкой в Зеральде, недалеко от Алжира.
 17 июля боевики убили 7 гражданских лиц в Улед-Аллаль, Алжир. Общее число погибших в течение трех предыдущих дней — 22 человека.
 13 сентября боевики убили 11 мирных жителей на дороге в северном Алжире в провинции Айн-Дефла. В предыдущем месяце по официальным отчетам в Алжире было убито 140 человек в результате действий экстремистов.
 19 сентября 15 человек было арестовано на севере Алжира по подозрению в передаче денежных средств и материально-технической помощи ГСПД.
 2 октября боевики убили 13 мирных жителей в отдаленной деревне на западе Алжира.

2003 
 6 января боевики устроили засаду на военный конвой в северо-восточном Алжире, убив 43 солдата и ранив 19. Также боевики напали на семью недалеко от столицы, погибли 13 человек.
 22 февраля — 24 марта — Свободная салафитская группа (ССГ), отколовшаяся от ГСПД, во главе с Амари Саифи захватила 32 европейских туриста на юге Алжира. 13 мая 17 заложников бежали, а 2 боевика были убиты в перестрелке в алжирской пустыне. Остальные боевики с 15 заложниками бежали в северную часть Мали. После получения 5000000 € выкупа от правительства Германии ССГ освободила 14 заложников 19 августа, пятнадцатый заложник умер от теплового удара.
 16 мая — в Касабланке, Марокко, 45 человек погибли в результате атаки 12 террористов-смертников.
 Сентябрь — Набиль Сахрауи сообщил, что он сменил Хасана Хаттаба в качестве лидера ГСПД, хотя некоторые СМИ это отрицали.

2004 
 2 мая стало известно, что в течение двух предыдущих дней 7 сотрудников сил безопасности, 6 гражданских лиц и 2 боевика были убиты в нескольких местах — в районе Алжира и в провинциях Медея, Буира и Релизан.
 18 мая взорвались две бомбы в провинции Сетиф, на востоке Алжира, двое военнослужащих погибли, 13 человек ранены.
 2 июня боевики напали из засады на алжирский военный конвой в области Беджэйа на востоке Алжира, погибли 10 солдат, ранено ещё 45 военнослужащих.
 28 июня алжирские военные убили трех исламских экстремистов в рейде недалеко от столицы Алжира.
 20 сентября боевики убили 4 человек на блокпосту в провинции Буира.
 29 сентября боевики напали на пост гражданской обороны в районе города Айн-Дефла, убив 6 ополченцев.
 22 октября боевики возле города Медея напали на автомобиль с футбольными фанатами, погибли 16 человек.

2005 
 9 апреля боевики убили 14 человек на контрольно-пропускном пункте вблизи Алжира. С начала марта было убито ещё 36 человек, включая 15 ополченцев.
 15 мая боевики напали из засады на армейский конвой в районе Хеншелы, погибли 12 солдат.
 13 июня от взрыва бомбы погибли 3 солдата и 2 гражданских лиц к западу от Типасы.
 18 июня взрывное устройство убило полицейского во время полицейского рейда в Эль-Джере.
 23 июня взрывное устройство убило полицейского на дороге, связывающей Аззефун и Агриб в провинции Тизи-Узу.
 18 июля боевики убили пятерых полицейских в засаде у Айн-Дефлы на западе Алжира.
 25 сентября боевики убили 5 сотрудников служб безопасности. За три дня до этого 7 солдат и 3 гражданских лиц были убиты в ходе двух других атак. С начала месяца ещё 16 солдат, 12 гражданских лиц и 1 полицейский были убиты. Нападения состоялась в Бумердесе и вблизи Саиды.

2006 
 1 февраля алжирская газета «Liberte» сообщила, что духовный лидер экстремистов Ахмед Абу аль-Бараа был убит алжирскими правительственными войсками в горах близ Туджи 17 января.
 30 мартаХасан Хаттаб, основатель СГПД, как сообщалось, призвал своих оставшихся членов принять амнистию, предложенную алжирским правительством.
 7 апреля боевики устроили засаду на правительственный конвой в пустынном районе Гардайе в Алжире, погибли 13 человек.
 26 апреля террорист-смертник атаковал базу многонациональных сил и наблюдателей в Эль-Джуре, ранив двух военнослужащих.
 21 июня алжирская армия убила 10 исламистов в Гзервале, около Бумердеса.
 26 июня алжирские военнослужащие убили 19 исламистов в восточном регионе Хеншела. Среди погибших были также 7 солдат, погибших 21 июня, и 5 гражданских лиц, убитых 20 июня.
 29 августа боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в Эль-Ксеуре, убив 2 полицейских и 1 гражданского.
 14 сентября Аль-Каида объявила, что присоединится к СГПД в их борьбе против Франции.
 Октябрь — несколько заминированных грузовиков взорвалась в Алжире, погибли три человека, 24 ранены.
 3 ноября 15 боевиков напали из засады на армейский патруль в районе Айн-Дефлы, погибли 8 солдат.
 9 ноября боевики напали из засады на армейский патруль в районе Буиры, убив 7 солдат и ранив 13.
 28 ноября 10 боевиков были убиты в ходе столкновений в отдаленных горных районах.
 10 декабря бомба взорвалась в автобусе, перевозившем иностранных нефтяников в Алжире, погибли двое и были ранены 8 человек.

2007 
 Январь — Тунис заявил, что уничтожил 12 боевиков СГПД, потеряв двух сотрудников сил безопасности. Боевики намеревались напасть на посольства США и Великобритании в Тунисе.
 5 января боевики убили 18 солдат, попавших в засаду в районе города Бискра.
 21 января бомба взорвалась под армейским автомобилем возле Жижеля на востоке Алжира, в результате один солдат погиб, 8 были ранены.
 30 января 5 солдат и 10 исламистов были убиты в боевых действиях в восточном регионе Батна.
 6 февраля Соединенные Штаты начали операцию «Несокрушимая свобода» в партнерстве с Великобританией и рядом государств в регионе Сахеля.
 13 февраля семь бомб взорвались в семи полицейских участках в регионе Кабилье, погибли 2 полицейских и 4 гражданских лиц.
 3 марта бомба взорвалась на пути следования колонны рабочих российской трубопроводной компании между городами Медея и Айн-Дефла, убив четверых россиян и троих алжирцев.
 С 11 марта по 14 апреля в Касабланке от взрывов погибли 8 человек.
 7 апреля 9 солдат и 10 исламистов были убиты в боевых действиях в лесистой местности в провинции Айн-Дефла.
 11 апреля — теракт у входа в Министерство внутренних дел Алжира, погибли более 24 человек и ранено 300.
 11 мая в результате различных инцидентов 6 исламистов, 1 солдат и 1 полицейский были убиты около Тизи-Узу, Саиды и Жижеля.
 13 мая бомба взорвалась у поста милиции в Константине, Алжир, убив одного полицейского и ранив двоих.
 14 мая 20 боевиков были убиты в ходе столкновений недалеко от столицы Алжира.
 11 июля террорист-смертник на грузовике атаковал военные казармы возле Буиры, убив 10 солдат и ранив 35.
 3 сентября во время столкновений в Тебессе 5 сотрудников сил безопасности и гражданских были убиты.
 5 сентября 7 боевиков были убиты, когда армия разбомбила лагерь боевиков в регионе Тебесса.
 15 сентября бомба взорвалась перед полицейским участком в Земмури, недалеко от Бумердеса, убив 3 человек и ранив ещё 5.
 22 сентября террорист-смертник ранил 9 человек, в том числе двух французов и итальянца, в ходе нападения в Лахдарии, в провинции Буира.
 9 октября в результате столкновений в Кабилье 3 боевика, в том числе заместитель руководителя СГПД, были убиты.
 15 октября в боевых действиях в провинции Тизи-Узу трое боевиков были убиты.
 16 ноября алжирские войска убили казначея Аль-Каиды в Алжире, Абдельхамида Садауи, также известного как Абу аль-Хайтем, недалеко от Тизи-Узу.
 11 декабря два смертника на грузовиках атаковали офисы ООН в Алжире, погибли 37 человек и были ранены 171. Совет Безопасности ООН официально осудил это нападение.
 25 декабря 4 французских туриста были убиты боевиками в Мавритании, а пятый был тяжело ранен. Жертвы были частью одной семьи.

2008 
 6 июня придорожная бомба убила шестерых солдат и ранила четверых в Кап-Дженате. На следующий день смертник атаковал военные казармы в восточном пригороде Алжира, но убил только самого себя.
 8 июня две бомбы взорвались на вокзале в Бени-Амране, примерно в 60 км к востоку от Алжира. Первая бомба убила француза, работавшего над проектом реконструкции станции, и его водителя. Вторая бомба взорвалась через 5 минут, убив восемь солдат и троих пожарных.
 2 июля марокканские полицейские арестовали 35 вербовщиков Аль-Каиды.
 14 июля лидер Аль-Каиды в Алжире был убит в ходе рейда сил безопасности.
 19 августа смертник на автомобиле атаковал полицейскую академию в Лез-Иссерс, когда новобранцы выстроились на плацу перед зданием. 43 человека были убиты, но только один из них был полицейским. Эта атака была официально осуждена Советом Безопасности Организации Объединённых Наций.
 20 августа ещё два смертника на автомобилях атаковали отель в Буире, убив 11 мирных жителей.
 15 сентября 12 мавританцев были захвачены, а затем обезглавлены боевиками в северной Мавритании.

2009 
 22 января боевики похитили швейцарскую пару, немку и британца в Нигере. В феврале Аль-Каида в странах Магриба утверждала, что похитила четырёх туристов, а также канадского дипломата Роберта Фаулера. Фаулер и трое других заложников были освобождены в апреле, а британец Эдвин Дайер был казнен в июне.
 17 июня 18 жандармов и гражданских были убиты в результате нападения на военный конвой возле Бордж-Бу-Арреридже, около 125 км к юго-востоку от Алжира. Выжившие рассказали, что солдаты возвращались после сопровождения группы китайских рабочих на стройку.
 30 июля по крайней мере 14 алжирских полицейских были убиты из засады.
 9 августа смертник подорвал себя в Нуакшоте.
 8 октября 2 брата, подозреваемых в связях с СГПД, были арестованы во Франции. Один из двух был сотрудником ЦЕРН.
 26 ноября француз Пьер Каматт был похищен в Менаке, Мали.
 29 ноября работники испанского Красного Креста Роке Паскуаль, Альберт Вилальта и Алисия Гамес были похищены на прибрежной дороге в Мавритании. Гамес была выпущена в марте 2010 года, в то время как Паскуаль и Вилальта — в августе 2010 года.
 28 декабря трое саудовских туриста погибли и трое получили ранения в результате нападения боевиков возле Джамбале, Нигер. Четвёртый турист умер два дня спустя.

2010 
 29 января бомба взорвалась при прохождении грузового поезда по перегону у Тимерзита. Никто не пострадал.
 8 марта по крайней мере пять солдат были убиты недалеко от границы Нигера с Мали, когда повстанцы напали на конвой.
 21 марта 3 боевика были убиты силами безопасности в районе Эль-Ма-Лабиод, Алжир.
 25 марта двое солдат были убиты и 5 ранены в результате нападения в городе Кадирия.
 26 марта 3 боевика были убиты, а ещё один схвачен силами безопасности в городе Айт-Яхья-Муса, 30 км от Тизи-Узу.
 3 апреля семь сотрудников службы безопасности и один солдат были убиты при взрыве бомбы в провинции Бежайа. Ещё двое солдат были ранены вторым взрывом.
 14 апреля, по данным алжирских сил безопасности, по крайней мере 10 боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции в Бордж-Бу-Арреридже.
 23 апреля по крайней мере 2 милиционера погибли и ещё один был легко ранен, когда взорвалась бомба в Иррагерне (между Бежайа и Жижелем).
 28 апреля ожесточенные перестрелки между алжирской армией и группой боевиков произошли около Тиджеллабина (2 км от Бумердеса). Известно, что один из солдат был убит.
 2 мая один боевик был убит в столкновении с алжирскими войсками в лесу между Акфаду и Адекаром.
 4 мая 3 боевика, в том числе эмир «Джамаата Тахухт» Закария Абделькаар, были убиты силами безопасности в Дра-эль-Мизене (45 км от Тизи-Узу). Было сообщено, что власти потребовали, чтобы они сдались, но боевики отказались и были убиты. В их автомобиле были обнаружены оружие и боеприпасы.
 9 мая 2 человека, включая ребёнка, были убиты в Кабилье, ещё один пропал без вести.
 7 июня 2 человека погибли, а третий был тяжело ранен в результате взрыва бомбы возле Деркины, Алжир.
 11 июня смертник на автомобиле атаковал жандармерию в Аммале, в результате 8 человек погибли, в том числе 3 полицейских, 4 гражданских и один китаец.
 24 июня 5 человек погибли и один был ранен в результате обстрела свадьбы в Грабе, Алжир.
 1 июля 11 полицейских были убиты в засаде в городе Тинзауатин.
 4 июля 3 полицейских убиты в результате взрыва бомбы на дороге возле Жижеля.
 14 июля 4 солдат были убиты и 13 ранены в результате нескольких терактов.
 25 июля 6 боевиков были убиты в ходе франко-мавританского рейда против лагеря Аль-Каиды в Мали, проведенного с целью освобождения заложника Мишеля Жермено. В тот же день один человек погиб и 10 были ранены в результате теракта против полицейской бригады в Тизи-Узу, Алжир.
 26 июля было объявлено о смерти Жермено. СГПД заявила, что он был казнен в отместку за франко-мавританский рейд.
 7 августа мэр города Балья Мохаммед Идир был убит по пути в мечеть.
 20 августа — нападение на военный конвой возле Бальи, погибли 3 человека, получили ранения по меньшей мере двое.
 22 августа бывший террорист был убит в городе Балья в Алжире.
 24 августа — попытка теракта в Мавритании. Заминированный автомобиль взорвался, не достигнув своей цели — военных казарм в Неме.
 30 августа — взрыв заминированного автомобиля в городе Земмури, 3 погибли и не менее 20 получили ранения.
 16 сентября боевики похитили пять французов, тоголезца и малагасийца на урановом руднике на севере Нигера.
 18 сентября — в боях между мавританской армией и членами Аль-Каиды погибли по меньшей мере 6 солдат и 12 боевиков.
 3 октября 5 солдат погибли и 10 получили ранения в результате взрыва бомбы в Зекри.
 25 октября один солдат был убит и четверо ранены в результате взрыва бомбы в провинции Бумердес.

2011 
 4 января — нападение на посольство Франции в Бамако, двое ранены.
 7 января двое французских граждан были похищены в Ниамее и умерли в Мали. Французские войска пытались спасти их. В итоге один заложник был убит при попытке освобождения, а второй умер от теплового удара.
 3 февраля армия Мавритании обезвредила автомобиль, начиненный взрывчаткой, в 12 км к югу от города Нуакшот. Теракт был организован с целью убить президента Мавритании Мохамеда ульд Абдель-Азиза.
 9 марта — 5 погибших  в результате нападения боевиков у Джелфе в отместку за гибель лидера СГПД Абу Тураба.
 17 апреля 20 алжирских солдат были убиты и 22 получили ранения в трех атаках, проведенных Аль-Каидой. 11 боевиков были убиты.
 28 апреля в Марракеше взорвалась бомба с дистанционным управлением. Среди погибших были 7 французов, 2 канадца и голландец.
 29 апреля — взрыв бомбы в городе Уэд-Джемаа убил 5 ополченцев.
 4 мая 4 полицейских были убиты в результате взрыва бомбы на дороге между Тизи-Узу и Алжиром.
 6 мая — бомба, которая взорвалась при прохождении военной автоколонны, убила 5 солдат и ранила ещё пять в области Жижель.
 12 мая 7 солдат и трое террористов были убиты в нападении на военный форпост в регионе Жижель, Алжир.
 5 июля Аль-Каида заявила, что напала на мавританскую военную базу в Мали, утверждая, что убила 20 солдат и уничтожила 12 автомобилей. Боевики потеряли двоих. Мавританская армия со своей стороны заявила, что убила 15 боевиков и потеряла двух человек.
 16 июля 4 человека погибли и 20 получили ранения в результате нападений боевиков, в том числе двух нападений смертников на востоке Алжира. Кроме того, недалеко от тунисской границы были убиты два боевика.
 14 августа террорист-смертник ранил более 30 милиционеров в городе Тизи-Узу. Ещё два человека погибли в результате двойного взрыва бомбы в полицейском участке в Бордж-Менайель.
 17 августа 1 солдат был убит и 5 ранены в результате взрыва бомбы в городе Тенья.
 22 августа 1 солдат был убит и двое ранены в результате взрыва придорожной бомбы в Таурга.
 27 августа — теракт против военной академии Шершель, в ста километрах к западу от Алжира, погибли 18 человек, 16 офицеров и 2 гражданских лица, ранены 20 человек. Нападение произошло менее чем через десять минут после окончания поста Рамадан.
 27 сентября 5 человек, подозреваемых в финансировании СГПД, были арестованы испанской полицией. Начиная с 2004 года, более 400 подозреваемых членов СГПД были арестованы в Испании.
 23 октября 2 испанца и итальянец были похищены около Тиндуфы на западе Алжира. Все трое были освобождены 18 июля 2012 года.
 23 ноября боевики похитили двух французских рабочих в Хомбори, Мали.
 25 ноября боевики убили немецкого туриста и похитили шведа, голландца и британца в Томбукту, Мали.

2012 
 16 января — начало конфликта в северной части Мали.
 19 февраля — при взрыве заложенной на шоссе бомбы погибли четыре человека.
 3 марта — По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на юге Алжира.
 19 мая — В Алжире в результате теракта в городе Азеффун погибли два сотрудника береговой охраны, еще двое получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.

2013 
 16 января — инцидент с захватом заложников в Ин-Аменас.
 20 января — теракт в Алжире. Более 80 погибших.
 7 февраля — В результате подрыва армейской машины на мине, установленной экстремистами, погибли четверо военнослужащих правительственных сил Мали.
 20 марта — Боевики североафриканского крыла "Аль-Каиды" в Мали казнили находившегося у них в плену француза Филиппа Вердона.
 23 мая — две атаки террористов-смертников в Нигере. направленных против военной базы в Агадесе и уранового рудника в Арлите. В результате погибли 17 солдат и пострадали 13 сотрудников французской ядерной корпорации Areva.
 30 октября —Террорист-смертник подорвался на пляже в городе Сусс на восточном побережье Туниса. В результате взрыва погиб только сам смертник.
 2 ноября — На севере Мали боевики захватили двух французских журналистов.

2014 
 19 апреля — боевики СГПД убили 11 алжирских солдат в Тизи-Узу, к востоку от столицы Алжира.
 18 мая — Во время нападения на офис губернатора в городе Кидаль 23 человека были ранены, а 30 чиновников похищены. 
 19 мая — Боевики освободили порядка 30 захваченных малийских чиновников в городе Кидаль на северо-востоке страны.
 13 июля — Взрыв самодельной бомбы в алжирской провинции Сиди-Бель-Аббес  на северо-западе страны. Погибли семь человек.
 26 августа — Возле здания академии взорвалась управляемая смертником машина, и когда вокруг места происшествия образовалась толпа, туда въехал на мотоцикле другой смертник и также подорвал себя. По данным алжирского министерства обороны, в результате теракта погибли 18 человек - 16 военных и двое гражданских, 26 человек получили ранения.
 24 сентября — в Алжире боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» казнили взятого в заложники французского журналиста Эрве Гурделя.
 3 октября — В Мали боевики убили девять миротворцев ООН.
 23 ноября — Боевики в Мали похитили 10 детей, двое из них были убиты.
 11 декабря — французские войска в Мали ликвидировали лидера исламистов Ахмеда аль-Тилемси. Тилемси был одним из основателей Движения за единство и джихад в Западной Африке (MUJWA) и вложил в его деятельность 5 миллионов долларов.

2015 
 16-17 января — Боевики исламистской группировки атаковали два города в Мали, погибли четыре человека.
 18 февраля — В результате  нападения боевиков на КПП в Тунисе погибли 14 человек.

 18 марта — в Тунисе произошёл теракт в Национальном музее Бардо. Ответственность за теракт сразу после его совершения взяла на себя группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», однако позже стало известно о причастности к атаке Аль-Каиды. Погибло 23 человека.
 14 июня — на территории Ливии в результате авиаудара ВВС США убит Мухтар Бельмухтар.
 26 июня — в Тунисе на территории отелей «El Mouradi Palm Marina» и «Riu Imperial Marhaba» в рекреационном районе Суса Эль-Кантави со стороны пляжа ворвался вооружённый террорист и расстрелял всех встреченных гостей отеля. 38 человек погибло, 39 ранены. Нападавший застрелен. Ответственность за которые взяло на себя Исламское государство Ирака и Леванта.
 17 июля — боевики напали на армейскую колонну в провинции Айн-Дефла, погибли около 9 алжирских солдат. Ответственность за атаку взяла на себя Аль-Каида.
 20 ноября — Захват заложников в Бамако, Мали.
 24 ноября —13 человек (включая террориста-смертника) были убиты при подрыве автобуса в Тунисе, столице одноимённого государства. Ещё 20 человек были ранены.

2016 
 15—16 января — Теракты в Уагадугу
 7 марта — 50 человек погибли во время атаки исламистских боевиков на город на границе Туниса и Ливии.
 14 марта — в Кот-д'Ивуаре 6 боевиков Аль-Каиды убили на пляже 14 гражданских и 2 спецназовцев. Боевики были ликвидированы.
 19 марта — В Мали боевики напали на военнослужащих миротворческой миссии ООН,  пятеро военнослужащих погибли.
 20 марта — алжирская армия ликвидировала четырёх террористов, предположительно, организовавших нападение на завод норвежской нефтегазовой компании Statoil в Алжире.
 21 марта — в столице Мали боевики попытались захватить военную миссию ЕС. Четыре боевика пытались прорваться внутрь здания, но были встречены огнём со стороны охраны отеля. В миссии уточнили, что ни один из её сотрудников не пострадал и не был ранен в результате атаки.
 21 мая — подразделения армии Алжира ликвидировали  группу из шестерых вооруженных боевиков в провинции Буира на севере страны.
 29 августа — трое тунисских военных погибли, ещё шестеро получили ранения в результате нападения боевиков  на северо-западе страны,
 31 августа — тунисские силовики ликвидировали в провинции Кассерин на западе страны двух террористов, имевших связь с группировкой "Аль-Каида в странах Исламского Магриба".По данным радиостанции, во время перестрелки силовиков с боевиками погиб один мирный житель — юноша 16 лет. Ещё две женщины и ребенок получили ранения, их доставили в больницу.
 29 сентября — алжирские войска убили пять вооружённых исламистов и захватили оружие, боеприпасы и продовольствие в ходе продолжающейся операции к востоку от Алжира.
 6 октября — 22 человека погибло  в результате нападения исламистов на лагерь беженцев на востоке Нигера.
 4 ноября — Армия Алжира  уничтожила одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ) в провинции Джиджель на востоке страны.
 29 декабря — Силы безопасности Туниса ликвидировали близ города Сус группу боевиков, связанных с террористической организацией "Аль-Каида".

2017 
 18 января — в результате теракта в Гао погибли 77 человек.
 30 января — Шесть человек погибли и еще восемь получили ранения во время нападения на мечеть в Квебеке.
 16 февраля — В Алжире уничтожили пять исламистских боевиков.
 17 февраля — В Тунисе уничтожили двух исламистских боевиков.
 26 февраля — Террорист-смертник попытался проникнуть на территорию полицейского участка, но стражи порядка помешали ему, открыв огонь. Тем не менее, боевик успел привести в действие пояс смертника. В итоге были ранены три сотрудника полиции.
 5 марта — По меньшей мере 10 военных Мали погибли в результате атаки террористов на военную базу на границе с Буркина-Фасо
 26 марта — Двое террористов были ликвидированы в результате операции алжирской армии на северо-востоке Алжира, в горной местности Джебель-Эль-Уаш в провинции Константина.
 18 апреля — В Мали боевики убили пятерых солдат.
 30 апреля — В Тунисе в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Французские военные уничтожили более 20 боевиков, прятавшихся в лесу на границе двух западно-африканских стран - Мали и Буркина-Фасо.
 2 мая — Атака на конвой в Мали: 10 убитых, 9 раненых.
 1 июня — Несколько солдат убиты на границе Нигера и Мали, трое военнослужащих правительственной армии Мали погибли, еще трое получили ранения на севере страны, где армейский автомобиль подорвался на мине. 
 19 июня — Жертвами нападения на туркомплекс в Мали стали пять человек.
 26 июня — Боевики "Аль-Каиды" освободили шведа после шести лет плена.
 9 июля — Около 10 военнослужащих армии Мали пропали без вести после того, как их конвой попал в засаду боевиков на дороге, ведущей от города Гао в город Менака.
 17 июля — Тела восьми военнослужащих, пропавших после атаки боевиков-исламистов на конвой в Мали, обнаружены на востоке страны.
 26 июля — В Мали разбился вертолет миссии ООН, погибли двое немецких военных.
 13 августа — В столице африканской республики Буркина-Фасо боевики напали на турецкий ресторан, находящийся в центре столицы Уагадугу. В результате атаки погибли 18 человек, еще восемь ранены.
 14 августа — В столице Буркина-Фасо Уагадугу уничтожены двое боевиков, напавших на ресторан в центре города.
 1 сентября — ИГИЛ осуществило теракт в Алжире: трое погибших.
 23 сентября — Четверо военнослужащих Национальной народной армии Алжира были убиты вооруженными боевиками.
 24 сентября — В результате взрыва на севере Мали погибли трое сотрудников ООН.
 7 октября — В Нигере погибли 4 американских спецназовца, 4 нигерийских солдата и переводчик.
 24 ноября — Четыре миротворца ООН погибли при нападении боевиков в Мали.

2018 
 21 января — Спецслужбы Туниса убили главного помощника Абу Мусаби Абдулы Вадуда, лидера Аль-Каиды в Исламском Магрибе.
 25 января — В результате двух нападений террористов в центральной части Мали погибли по меньшей мере 28 человек.
 26 января — Вооруженные силы Алжира ликвидировали восемь боевиков на востоке страны.
 27 января — В Тунисе, в районе буферной зоны с Ливией близ Бен Гардан после отказа от остановки силами безопасности был расстрелян внедорожник, в котором находилось двое — один ранен, один убит. Вооруженные силы Мали подверглись атаке террористов в провинции Томбукту. В бою погибли 14 военных, еще 18 человек получили ранения. 
 28 января — Четверо малийских военнослужащих погибли в результате нападения смертника. 
 1 февраля — В Марокко ликвидировали ячейку террористов. 
 16 февраля — Французская авиация уничтожила по меньшей мере 10 джихадистов на северо-востоке Мали возле границы с Алжиром. 
 21 февраля — Бронированный автомобиль с французскими военными, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в Мали, подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ). В результате двое находившихся в ней военнослужащих погибли. 
 1 марта — Четверо миротворцев ООН были убиты в центре Мали после того, как их автомобиль взорвался от самодельного взрывного устройства. 
 2 марта — На французское посольство в Буркина-Фасо напали боевики. Четверо нападавших погибли во время атаки. 
 24 марта — В Ливии ликвидирован Муса абу-Дауд — главарь "Аль-Каиды" на территории так называемого исламского Магриба. 
 5 апреля — Французские военные уничтожили в Мали 30 боевиков. 
 6 апреля — В Мали погибли два миротворца ООН. 
 22 апреля — В городе Тимбукту на севере Мали, где располагаются лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французская военная база, произошел бой между военнослужащими и напавшими на них боевиками-исламистами. 
 28 апреля — Нападение боевиков в Мали: погибло свыше 40 мирных жителей. 
 4 мая — Боевики ИГИЛ расстреляли американский спецназ в Нигере. 
19 мая — Не менее 17 человек убиты в результате нападения в Нигере.
 20 мая — Неизвестные напали на рынок в Мали, 12 человек погибли. 
 28 мая — В Мали при нападении боевиков погибли не менее 20 человек. 
12 июня — Армия Мали объявила о нейтрализации 10 террористов.
13 июня — США нанесли авиаудар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба", уничтожив по меньшей мере одного боевика.
24 июня — Более 30 человек убиты в Мали при нападении на деревню.
29 июня — На севере Мали нейтрализовали не менее 15 террористов. В Мали при теракте на базе G5 в регионе Сахель погибли шесть человек.
1 июля — По меньшей мере четыре человека погибли, более 30, в том числе восемь французских солдат, пострадали в результате атаки боевиков в городе Гао на севере Мали.
8 июля — Девять сотрудников полиции Туниса погибли при нападении террористов на западе страны у границ с Алжиром.
31 июля — Не менее четырех военных погибли в Мали при нападении боевиков.
27 августа — В Мали уничтожен один из главарей ИГИЛ.
10 сентября — В Мали продолжают разоружать боевиков.
27 октября — Террористы в Мали напали на миротворцев. В ходе боестолкновения убиты как минимум двое миротворцев, еще около десяти военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
13 декабря — При нападении боевиков в Мали погибли более 40 мирных жителей.

2019 

 20 января — В Мали погибли 10 миротворцев ООН в результате нападения террористов.
20 февраля — Высокопоставленный офицер и его водитель убиты в Нигере.
23 февраля — В Мали при нападении неизвестных погибли три миротворца ООН.
27 февраля — В Мали 17 мирных жителей погибли от взрыва бомбы.
1 марта — Главарь исламистов Мали Амаду Куфа, об уничтожении которого военные Франции заявили в ноябре 2018 года, оказался жив.  По информации группы SITE, Амаду Куфа, лидер малийской группировки, считающейся филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), появился на пропагандистском видео группировки. Сообщается, что в видеообращении к сторонникам и врагам Куфа «высмеивает» французских и малийских военных, которые распространили информацию о его смерти.
12 марта — Исламисты взорвали военный конвой в Мали.
17 марта — При нападении исламистов в Мали погиб 21 военнослужащий.
23 марта — Массовые убийства в Мали. Боевики убили около 160 человек и 55 были ранены.
2 апреля — Радикальные исламисты убили офицера французской армии в Мали.
4 апреля — В Буркина-Фасо в столкновениях погибло свыше 60 человек.
21 апреля — Боевики убили не менее 12 солдат во время нападения в Мали.
30 апреля — Шесть человек погибли в результате нападения церковь в Буркина-Фасо.
3 мая — В Мали исламистские боевики напали на мирных жителей, погибли 18 человек.
10 мая — В результате этнических атак в Мали за неделю погибли 18 человек.
20 мая — В Мали убит миротворец из Нигерии.
11 июня — Не менее 95 человек стали жертвами атаки боевиков на африканскую деревню в центральном Мали.
2 июля — Во время атаки на деревни в Мали погибло более 20 человек.
9 июля — Французская армия покинула свою базу на севере Нигера.
30 сентября — 25 военных погибли при атаке экстремистов в Мали.
4 октября — Армия Мали в столкновениях с боевиками на границе с Буркина-Фасо потеряла 38 военных.
7 октября — Один миротворец погиб и пятеро ранено в результате атак в Мали.
12 октября — Террористы убили 16 человек в мечети на севере Буркина-Фасо.
20 октября — Армия Мали ликвидировала 50 террористов.
21 октября — В результате двойной атаки в Буркина-Фасо погибли пять человек.
25 ноября — В Мали во время боевой операции против джихадистов произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли 13 французских военнослужащих.
25 декабря — В Буркина-Фасо боевики атаковали военный отряд в северной провинции Сум, в результате нападения погибли 35 мирных жителей, а также семеро военных.

2020 

4 января — четырнадцать мирных жителей погибли и еще четверо получили серьезные ранения в результате взрыва придорожной бомбы возле их автобуса в провинции Суру, Буркина-Фасо. Многие из пострадавших были детьми, вернувшимися из отпуска.
6 января — пять солдат были убиты в результате взрыва бомбы на обочине дороги в районе Алатона в Мали.
9 января — По меньшей мере 25 солдат были убиты при штурме большой группой боевиков военной базы в Чинегодраре, Тиллабери, Нигер. Министерство обороны Нигера заявило, что в ходе боя были убиты более 63 «террористов». Между тем, в результате ракетного обстрела базы в районе Кидаль, Мали, было ранено 20 человек, в том числе 18 миротворцев ООН.
11 января — Число солдат, погибших в результате нападения Чинегодрара в Нигере два дня назад, выросло до 89 с 25. Число убитых боевиков также увеличилось до 77 с 63.
20 января — повстанцы убили 36 мирных жителей во время нападения на деревни в провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо.
21 января — два солдата были убиты СВУ в Мопти, Мали.
23 января — По меньшей мере шесть солдат были убиты боевиками в Диунгани, Мали.
25 января — повстанцы убили 39 мирных жителей в провинции Сум на севере Буркина-Фасо.
26 января — По меньшей мере 20 солдат были убиты боевиками во время нападения на военную заставу в районе Сегу, Мали. Еще пятеро были ранены. Жители сообщили, что бои длились всего два часа, и что хорошо вооруженные повстанцы быстро окружили базу и совершили набег, прежде чем отступить, забрав с собой захваченные припасы и мертвых товарищей.
2 февраля — Франция объявила, что направит в Сахель еще 600 солдат для борьбы с ухудшающейся ситуацией в области безопасности в регионе, в результате чего общее количество военнослужащих увеличилось до 5100 с 4500.
3 февраля — повстанцы убили не менее 18 мирных жителей в департаменте Бани на севере Буркина-Фасо.
6 февраля — В Тиллабери, Нигер, четыре боевика на мотоциклах открыли огонь по рабочим в деревне, в результате чего четыре человека погибли.
7 февраля — французские войска убили 30 повстанцев в районах Гурма и Липтако в Мали за последние два дня.
9 февраля — В результате взрыва бомбы в автомобиле террорист-смертник в Тимиауине, Алжир, погиб один алжирский солдат.
13 февраля — Войска вернулись в Кидаль на севере Мали после шестилетнего отсутствия после того, как бывшие повстанцы туарегов впустили их в город.
14 февраля — По меньшей мере 31 человек был убит при штурме вооруженными людьми центральной деревни Мали Огосагу. Несколько военнослужащих сил быстрого реагирования, направленных МИНУСМА в деревню во время нападения, были ранены. В тот же день восемь солдат были убиты и еще четверо ранены в засаде в центральном районе Гао, а солдат был убит при нападении на военный лагерь в Мондоро.
16 февраля — боевики убили 24 человека и ранили еще 18 в результате нападения на церковь в провинции Яга на севере Буркина-Фасо. На прошлой неделе в той же провинции был убит пастор, а другой похищен.
17 февраля — французский солдат погиб при неустановленных обстоятельствах в Буркина-Фасо.
27 февраля — Африканский Союз объявил о развертывании антитеррористических сил в составе 3000 солдат в Сахеле для борьбы с растущей небезопасностью.
6 марта — двое боевиков на мотоцикле взорвались возле посольства США в Тунисе, убив полицейского и ранив еще пятерых.
8 марта — По меньшей мере 43 человека были убиты во время нападения на две деревни фулани в провинции Ятенга на севере Буркина-Фасо. Преступниками, вероятно, были ополченцы, которые обвиняли народ фулани в укрывательстве экстремистских группировок в стране.
13 марта — итальянец и канадская женщина были освобождены в Кидале, Мали, после похищения группой боевиков Буркина-Фасо в декабре 2018 года.
19 марта — боевики атаковали военную базу в Таркинте, провинция Гао на севере Мали, убив по меньшей мере 29 солдат и оставив пятерых ранеными.
25 марта — лидер малийской оппозиции URD Сумайла Сиссе была похищена вместе с шестью другими недалеко от Ниафунке в центре Мали. Похитители убили его телохранителя и ранили еще двоих.
29 марта — девять человек погибли, когда их автомобиль подорвался на мине в центре Мали.
30 марта — трое солдат были убиты и еще трое ранены, когда их автомобиль подорвался на придорожной бомбе в центре Мали.
6 апреля — По меньшей мере 25 солдат были убиты в результате нападения на военную базу в Бамбе на севере Мали.
9 апреля — Президент Чада Идрис Деби заявил, что войска его страны больше не будут участвовать в военных операциях за границей, чтобы сосредоточиться на борьбе с боевиками и повстанцами внутри страны. Чад является частью MNJTF, которая занимается борьбой с экстремистами в регионе озера Чад, и сил G5 Sahel, которые сосредоточены на борьбе с экстремистами в регионе Сахеля. К 22 апреля тысячи чадских солдат уйдут с баз в Нигере, Мали и Нигерии.
10 апреля — силы безопасности якобы казнили 31 безоружного человека фулани через несколько часов после их ареста в Джибо, северная Буркина-Фасо.
1 мая — солдат французского Иностранного легиона скончался от полученных ранений, получив ранение на прошлой неделе в результате взрыва самодельного взрывного устройства на своем танке в Мали.
10 мая — По меньшей мере 20 человек были убиты боевиками в районе Тиллабери на юго-западе Нигера. Между тем, три чадских солдата были убиты и еще четверо серьезно ранены, когда их конвой подорвался на придорожной бомбе в Агельхоке на севере Мали.
11 мая — Столкновение между вооруженными силами Буркина-Фасо и вооруженными боевиками в провинции Яга унесло жизни восьми солдат и 20 боевиков.
27 мая — этнические столкновения между пастухами фулани и племенами догонов в центральной части Мали унесли жизни 27 мирных жителей.
28 мая — Согласно сообщениям, в результате нападения на лагерь повстанцев в провинции на севере Буркина-Фасо погибли 10 боевиков и один солдат.
29 мая — Нападение на торговый конвой в провинции Лорум, север Буркина-Фасо, унесло жизни не менее 15 человек и еще несколько ранено.
30 мая — колонна с гуманитарной помощью подверглась нападению боевиков возле Барсалого на севере Буркина-Фасо, в результате чего погибли по меньшей мере пять гражданских лиц и пять жандармов.
31 мая — боевики напали на рынок в Компиенбиге, Буркина-Фасо, убив около 30 человек, а затем скрылись на мотоциклах. Между тем, в регионе Тахуа на западе Нигера около 50 боевиков штурмовали лагерь беженцев Интикане, убив по меньшей мере трех сотрудников лагеря и разрушив часть лагеря перед тем, как скрыться.
3 июня — Французская армия и местные партнеры убили Абдельмалека Друкделя, лидера АКИМ, вместе с некоторыми из его соратников во время операции на севере Мали. Французы также заявили, что держали в руках лидера ISGA, который был схвачен в Мали 19 мая. Между тем, в результате нападения на деревню Фулани Ньянгассадиу в районе Мопти, Мали, погибли 14 жителей.
5 июня — Нападение на деревню Фулани Бинедама в районе Мопти, Мали, унесло жизни 29 жителей деревни и сожгла деревню.
11 июня — боевики в Буркина-Фасо атаковали пограничный пост в Кот-д'Ивуаре, убив 10 солдат и ранив еще шесть, а один боевик был убит. Это нападение стало первым нападением на страну после стрельбы в Гранд-Бассаме в 2016 году.
12 июня — два миротворца ООН были убиты во время нападения на их конвой между Тессалитом и Гао на севере Мали.
14 июня — Засада колонны возле Бука Вере, в центре Мали, унесла жизни «десятков» солдат убитыми или пропавшими без вести. Было подтверждено, что по крайней мере 24 человека погибли, еще 12 пропали без вести.
21 июня — операция по обеспечению безопасности в центральном районе Алжира Айн-Дефла оставила одного алжирского солдата мертвым после засады.
24 июня — вооруженные люди похитили 10 гуманитарных работников, раздающих еду, в деревне в районе Тиллабери на юго-западе Нигера.
27 июня — бомба взорвалась во время операции по зачистке, проведенной алжирскими вооруженными силами в провинции Медеа, к югу от Алжира, в результате чего погибли два солдата, в том числе офицер.
1 июля — По меньшей мере 32 мирных жителя были убиты, когда в них стреляли боевики на мотоциклах при нападении на четыре деревни этнических догонов в районе Мопти в центральной части Мали.
2 июля — солдаты, расследовавшие вчерашнюю резню в районе Мопти в Мали, сами подверглись нападению, в результате чего девять солдат погибли и еще двое были ранены.
6 июля — пять солдат, мэр города и два «следопыта» были убиты, когда боевики устроили засаду на колонну, сопровождавшую членов мэрии Пенса, северная Буркина-Фасо. Еще трое пропали без вести.
8 июля — В отчете Human Rights Watch утверждалось, что в братских могилах в Джибо на севере Буркина-Фасо было обнаружено не менее 180 трупов недавно умерших, а наблюдательная группа утверждала, что они были убиты правительственными войсками.
16 июля — По крайней мере 12 жителей деревни догонов были убиты в центре Мали, когда они были атакованы боевиками на мотоциклах.
20 июля — два солдата убиты и еще пятеро ранены в результате нападения боевиков на город Буркина-Фасо в провинции Комонджари.
23 июля — французский солдат был убит во время перестрелки в Мали, наступив на взрывчатку.
2 августа — Двойное нападение в районе Сегу, в центре Мали, унесло жизни пяти солдат.
7 августа — Около 20 человек были убиты боевиками во время нападения на рынок крупного рогатого скота в Фада-Нгурма, восточная часть Буркина-Фасо.
9 августа — шесть французских гуманитарных работников и два нигерийских добровольца были убиты в результате нападения боевиков возле Куре на юго-западе Нигера.
4 сентября — В результате засады на колонну войск в Нара, Мали, погибли 10 малийских солдат.
5 сентября — два французских солдата были убиты, а третий ранен, когда их автомобиль был подорван СВУ в провинции Тесалит, Мали.
26 сентября — шесть боевиков ополчения были убиты при нападении на них джихадистов.
8 октября — 25 мужчин были убиты в Буркина-Фасо, когда неизвестные напали на колонну беженцев, отделяя их от женщин и детей и казнив.
13 октября — 25 человек, включая 13 солдат, когда джихадисты атаковали и сожгли военную базу в Мали, а затем устроили засаду на подкрепление, отправленное на базу.
16 октября — 20 человек были убиты в результате нападения джихадистов на три деревни в Буркина-Фасо.
12 ноября — 14 солдат были убиты в засаде на дороге Тинакоф-Бельдиабе в провинции Удалан, Буркина-Фасо.
17 декабря — алжирские власти захватили Резкан Ахсене, известного как «Абу Дахда», который присоединился к террористическим группам в 1994 году в провинции Джиджель.
28 декабря — трое французских солдат были убиты в результате попадания СВУ в их бронетранспортер в провинции Мопти, Мали.

2021 

2 января — 105 человек были убиты и 75 ранены в деревнях Чомбангу и Зарумдарей в регионе Тиллабери в Нигере в результате предполагаемого нападения исламистов.
2 января — два французских солдата были убиты и еще один ранен, когда их ББМ подорвало СВУ в Менаке, Мали.
2 января — два алжирских военнослужащих и четверо боевиков погибли в столкновении в провинции Типаза.
3 января — боевики взяли в заложники свадьбу, но по свадьбе был нанесен авиаудар, в результате чего 20 человек погибли, 27 пропали без вести.
5 января — шесть человек были убиты после того, как 100 боевиков напали на город Лумбила, Буркина-Фасо. Повстанцы украли еду, мотоциклы и сожгли несколько зданий.
8 января — тунисские власти арестовали пятерых членов, включая старшего лидера бригады Окба ибн Нафаа, входящей в состав «Аль-Каиды».
13 января — четверо ивуарийских солдат были убиты и пятеро ранены в результате засады, устроенной вооруженными боевиками.
14 января — пять мирных жителей были убиты в районе Телиджане, Алжир, в результате взрыва их машины с помощью СВУ.
3 февраля — четыре тунисских солдата были убиты, когда их автомобиль подорвался на мине возле горы Мгила на границе с Алжиром.
3 февраля — Девять малийских военнослужащих были убиты и шестеро ранены в засаде у деревни Бони в Мали.
16 марта — 58 человек погибли в Нигере, когда вооруженные боевики атаковали четыре автомобиля с людьми, которые только что посетили местный рынок в двух близлежащих деревнях.
21 марта — боевики ИГИЛ атаковали пост малийской армии, убив не менее 33 малийских солдат.
21 марта — 141 человек был убит боевиками в Нигере в результате серии нападений недалеко от границы с Мали. Это было названо самой смертоносной бойней джихадистов в Нигере.
3 апреля — боевики ИГИЛ атаковали лагерь нигерийской армии недалеко от границы с Нигерией. 5 нигерийских солдат были убиты и многие были ранены. Шесть солдат также были убиты, когда СВУ было активировано против подкрепления Нигерии, прибывшего после перестрелки.
15 апреля — два чадских солдата были убиты в результате обстрела вблизи границы между Мали и Нигером.
26 апреля — два испанских журналиста-документалистов и ирландский защитник дикой природы были убиты после засады, устроенной Нусратом аль-Исламом на их колонну в восточной части Буркина-Фасо, недалеко от границы с Бенином. Трое европейцев, Давид Бериайн, Роберто Фрайле и Рори Янг, были первоначально объявлены пропавшими без вести вместе с военнослужащим Буркина-Фасо после нападения. Они были убиты во время съемок документального фильма о браконьерстве в Паме, Буркина-Фасо.
27 апреля — ИГИЛ устроило засаду на группу малийских солдат в районе Ансонго. В результате нападения было убито по меньшей мере 3 малийских солдата.
1 мая — В результате засады джихадистов на военный патруль в районе Тахуа 16 нигерийских солдат погибли, шесть получили ранения и один пропал без вести.
3 мая — джихадисты напали на деревню Кодил, Буркина-Фасо, убив 30 и ранив 20 человек
4 мая — ИГИЛ берет на себя ответственность за засаду на ополченцев Малийского освободительного движения Азавад, в результате чего 18 ополченцев погибли.
22 мая — ИГИЛ атаковало штаб полиции Нигерии на дороге Четимари-Мэн-Сороа, примерно в 40 км к западу от Диффа, недалеко от границы Нигерии и Нигера, убив полицейского.
4-5 июня —  Резня в Солхане и Тадарьяте. В результате массовых убийств погибли по меньшей мере 174 человека. 
8 июня —  ИГИЛ опубликовало фотографии, на которых они казнят 5 христиан где-то на границе Мали и Нигера. В том же выпуске они также показали фотографию, на которой они казнят предполагаемого шпиона. 
22 июня — Неизвестные напали из засады на полицейский конвой, следовавший в Йиргу на севере Буркина-Фасо, убив по меньшей мере 11 полицейских и оставив еще четверых пропавшими без вести. 
25 июня — В результате взрыва заминированного автомобиля пострадали 13 миротворцев ООН, дислоцированных на временной базе близ деревни Ичагара в регионе Гао Мали. По меньшей мере шесть малийских солдат были убиты в результате отдельного нападения в соседнем регионе Мопти. 
12 июля —  Десять человек были убиты на севере Буркина-Фасо, 7 из них были военнослужащими сил гражданской обороны, а остальные 3 были гражданскими лицами. Есть подозрение, что нападение совершили джихадисты. 
6 августа — 30 человек, в том числе 15 солдат, были убиты в результате нескольких предполагаемых нападений джихадистов на севере Буркина-Фасо. 
9 августа — Более 40 мирных жителей были убиты джихадистами в ходе отдельных нападений в деревнях Кару, Уатагуна и Даутегефт на севере Мали. В тот же день 15 мирных жителей были убиты во время нападения джихадистов в регионе Банибангу. 33 мирных жителя были убиты в том же районе двумя неделями ранее. 
12 августа — 17 джихадистов и 5 добровольцев обороны были убиты в результате нападения в Билакоке, северная часть Буркина-Фасо. 
24 сентября — Французский солдат был убит в вооруженном столкновении с повстанцами в Мали, недалеко от границы с Буркина-Фасо. 
13 октября — Французский солдат погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время ремонтных работ в Тимбукту. 
20 октября — Британские солдаты убили двух подозреваемых боевиков ИГИЛ после того, как они попали под обстрел во время проведения миротворческой миссии ООН на дороге между Инделимоне и Менакой.
27 ноября — Трое солдат Буркина-Фасо были убиты в результате нападения джихадистов вблизи южной границы Кот-д'Ивуара.
5 ноября — По меньшей мере 69 человек, включая мэра города, были убиты в результате нападения джихадистов на деревню Адаб-даб на западе Нигера. Местные источники сообщают, что члены ИГ начали атаку на нигерийские силы обороны в этом районе.
15 ноября — в результате вооруженного нападения на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо погибли 32 человека, в том числе 28 офицеров военной полиции и 4 гражданских лица.

См. также 
 Операция «Несокрушимая свобода» — Западная Сахара

Примечания 

Политика Алжира
Политика Марокко
Политика Мавритании
Войны Алжира
Войны Мавритании
Войны Марокко
Войны Сенегала
Войны, продолжающиеся в настоящее время
Война против терроризма
Текущие события в политике
Конфликты XXI века